

Sciences et techniques 
 L'effet Mpemba, ou paradoxe Mpemba, est l'observation que l'eau chaude gèlerait plus vite que l'eau froide dans des conditions de refroidissement similaires.

Patronyme 

 Erasto Mpemba (1950-2020), un scientifique tanzanien, surtout connu pour avoir découvert l'effet Mpemba alors qu'il était encore écolier ;
 Parisel Mpemba (1978-), une joueuse de handball congolaise.

Toponyme 
  est un grand royaume bantou situé au sud du . Les deux États ont fusionné vers 1375 pour former le royaume du Kongo.